Розовка (, ) — село,
Просторовский сельский совет,
Черниговский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2325586804. Население по переписи 2001 года составляло 207 человек.

Географическое положение 
Село Розовка находится на левом берегу реки Сисикулак, которая через 1,5 км впадает в реку Юшанлы,
выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Просторе.
Река в этом месте пересыхает, на ней сделано несколько запруд.

История 
 1820 год — дата основания как село Руднервейде.
 До 1871 года село входило в Молочанский меннонитский округ Бердянского уезда.
 В 1945 году переименовано в село Розовка.

Уроженцы 
 Бен Классен (1918—1993) — американский политик, электрик, основатель расистского движения.

Примечания

См. также 
 Молочанский меннонитский округ